Kaislakari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaislakari (ö i Järviseutu), Södra Österbotten, 
 Kaislakari (ö i Kuusiokunnat), Södra Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar